Miejscowości w USA:
 East Brunswick – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 East Brunswick (ang. East Brunswick Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 East Brunswick (ang. East Brunswick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill